Richard Taylor (1826–1879) – amerykański polityk, generał armii Konfederacji
 Richard E. Taylor (1929–2018) – kanadyjski fizyk, laureat Nobla
 Dick Taylor, Richard Taylor (ur. 1943) – brytyjski muzyk
 Richard Taylor – nowozelandzki filmowiec, laureat Oscarów
 Richard Taylor – amerykański filozof, pszczelarz